Melfort est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Melfort, ville de la Saskatchewan
Melfort, circonscription provinciale saskatchewanaise
Melfort, ancienne circonscription fédérale de Saskatchewan

, village du Mashonaland central

Homonymie de toponyme